Templomok völgye, Agrigento régészeti lelőhelyei
 Templomok völgye, emlékpark Hawaii legnagyobb, Oahu nevű szigetén